Змагання зі спринту в рамках Кубка світу з біатлону 2016-17 розпочалися 3 грудня у шведському Естерсунді й завершаться на дев'ятому етапі в норвезькому Осло. Всього а прогамі кубка світу 9 спринтерських гонок. Малий кришталевий глобус спринтерського заліку відстоюватиме француз Мартен Фуркад.

Формат змагань 
Спринтерська гонка проводиться на дистанції 10 км з двома стрільбами: спочатку лежачи, потім стоячи. На кожній стрільбі спортсмена повинен розбити 5 мішеней. За кожну нерозбиту мішень він пробігає штрафне коло 150 м завдовжки. Старт гонки роздільний, біатлоністи стартують через 30 секунд.

Призери сезону 2015–16

Призери етапів

Нарахування очок

Таблиця

Примітки 

Кубок світу з біатлону 2016-17
2016 у біатлоні
2017 у біатлоні